Bran puede referirse a los siguientes topónimos:

 Bran, ciudad y municipio de la región de Transilvania (Rumania).
 Bran, comuna del departamento de Charente Marítimo (Francia).
 Bran, lugar de la parroquia de Ángeles, en el municipio de Oroso (España).

Además, puede hacer referencia a los siguientes hombres:
 Bran mac Febal, navegante legendario irlandés.
 Bran el Bendito, caudillo mítico de la Britannia pagana.